«Эмилия Мюллер» () — третий фильм режиссёра Ивон Марсиано. Он был снят в 1994 на «Студии де Булонь».

Фильм считается одним из самых выдающихся короткометражных фильмов 1990-х годов.

Сюжет 
Короткометражный фильм о молодой женщине, Эмилии Мюллер, пришедшей на пробы на киностудию. В начале фильма Эмилия говорит, что она непрофессиональная актриса, на этот просмотр попала случайно. Режиссер просит её рассказать на камеру о содержимом своей сумочки. Эмилия по очереди достаёт из неё и обычные вещи — кошелёк, пудреница, записная книжка, и сугубо индивидуальные — фотографии близких людей, личные письма, авиабилет и т. д., предаётся воспоминаниям, рассказывает о роли каждого из выбранных предметов в своей жизни. Режиссёр вникает в её рассказ, задаёт уточняющие вопросы, иногда неожиданные (просит сказать её что-нибудь по-венгерски). Конец фильма весьма неожидан: после её ухода выясняется, что эта была не её сумочка, а одной из сотрудниц киностудии.

В ролях 
 Эмилия Мюллер — Вероника Варга

Награды 
 Гран-при за лучший фильм в британском Short Film Festival London (1994)
 Большой приз жюри на Средиземноморской кинофестиваль в Бастии (1993)
 Гран-при европейского фестиваля короткометражных фильмов в Бресте (1993)
 Гран-при и приз зрительских симпатий Short Film Festival Белфорт (1993)
 Первая премия фестиваля «Séquences» в Тулузе (1994)
 Главный приз фестиваля в Вансе (1994)
 Второй приз зрительских симпатий на фестивале в Стамбуле (1995)

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Короткометражные фильмы Франции
Короткометражные фильмы 1990-х годов